Aniculus är ett släkte av kräftdjur. Aniculus ingår i familjen Diogenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Aniculus